Blue Rock Creek ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Blue Rock Creek (Alaska), im Nome (CA) County
 Blue Rock Creek (Idaho), im Kootenai County
 Blue Rock Creek (Kalifornien), im Mendocino County
 Blue Rock Creek (Ohio), im Hamilton County